Серге́й Ша́пошников:
 Шапошников, Сергей Дмитриевич (1909—1979) — советский скульптор.
 Шапошников, Сергей Иосифович (1923—2021) — советский футболист и футбольный тренер.
 Шапошников, Сергей Николаевич (1911—1973) — советский оперный певец и педагог.